Steen
 Kloostermop, een middeleeuwse bouwsteen
 Mop (taal), een grap
 Koekje
 Deldense mop
 Weesper mop
 Mopmuts, vrouwennachtmuts
 Zwabber
 Consolidated PBY Catalina, de NAVO-codenaam voor dit watervliegtuig

Zie ook 
 MOP (doorverwijspagina)